Симеон Дамянов Зографов е български архитект и общественик, защитавал правата на българите в останалата под румънски контрол Южна Добруджа, кмет на град Добрич.

Биография 
Симеон Зографов е роден на 27 октомври 1876 година (или на 20 октомври 1874) в град Велес, тогава в Османската империя, в семейство на потомствени зографи, архитекти и строители от рода Рензови. Син е на Дамян Андреев и внук на Андрей Дамянов. Получава завидно за времето си образование, като първо учи във Велес и Скопие, а после в 1893 година завършва с осмия випуск Солунската българска мъжка гимназия. Учи и завършва математически науки във Висшето училище в София през 1895 година и продължава образованието си в Брюкселското политехническо училище (част от Брюкселския свободен университет), което завършва през 1901 година с тясна специалност строителство на пътища и мостове. След завръщането си в България учи една година в школата за запасни офицери в Княжево, след което постъпва на работа в Министерството на строежите. Последователно работи в Враца, Шумен и Варна като участъков инженер. През това време сътрудничи и на списание „Илюстрация Светлина“.
От 1909 година се установява в Добрич, където качествата му веднага са забелязани:

Симеон Зографов участва в Балканската война и в последвалата я Междусъюзническата война като офицер от пионерните войски.

След анексирането на Южна Добруджа от Румъния е интерниран през 1916 година, заедно с други добруджанци, в лагер в Молдова. След освобождаването си оттам се завръща в Добрич. След края на Първата световна война се включва дейно в политическата и културната дейност на българите в Румъния, като се стреми да брани интересите на българското малцинство. Привърженик е на Народната партия на генерал Александру Авереску, като по времето на нейното управление два пъти се издига до помощник кмет и кмет на града. През целия си живот работи за благоустрояването на град и предимно строи обществени сгради – училище, мостове и домове в модерния за това време стил „Мансард“.
През 1928 година като кмет изготвя шест годишен план за техническо устройство на града, с който да го превърне в модерен европейски град. Определят го като:

Избран е за председател на Българското културно общество в Добрич, чиято цел е съхраняване на българската просвета чрез частни училища и културни прояви. По същото време взима участие и в работата на Лигата на българските общества в Румъния. След приемането на „Закона за националния труд“, насочен против етническите малцинства, Симеон Зографов прави опити да запази постигнатото. Но през 1936 година съдът разтуря българското културно дружество, което напълно разстройства дейността на българите в Румъния.

След подписването на Крайовската спогодба и връщането на Южна Добруджа на България, Симеон Зографов, заедно с други български дейци, е удостоен от Народното събрание с народна пенсия. Член е на Българското инженерно-архитектурно дружество.

Симеон Зографов умира през 1949 година.

В 1942 година село Касаплъ е прекръстено на Зограф, на името на рода на Симеон Зографов, който като кмет на Добрич прави шосета от селото до Пчеларово и до Росица.

Родословие

Бележки 

Осми випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Български архитекти
Родени във Велес
Български офицери от Македония
Български военни дейци от Балканските войни
Български общественици от Македония
Български творци от Македония
Рензови
Кметове на Добрич
Възпитаници на Софийския университет
Възпитаници на Брюкселския свободен университет
Български имигранти от Македония в Добрич
Български инженери